Akihiro Hayashi (1987-), footballeur japonais ;
Chikio Hayashi (1918-2002), statisticien japonais ;
Chujiro Hayashi (1879-1940), médecin japonais ;
Chūshirō Hayashi (1920-2010), astrophysicien japonais, qui a donné son nom à :
 la limite de Hayashi, une contrainte qui s'exerce sur le rayon d'une étoile en fonction de sa masse,
 le trajet de Hayashi, une étude sur les proto-étoiles et leur équilibre hydrostatique ;
 Daisuke Hayashi, scénariste et dessinateur japonais ;
 Fumiko Hayashi (1903-1951), écrivaine et poétesse japonaise ;
 Fumio Hayashi (1952-), économiste japonais ;
 Fusao Hayashi (1903-1975), romancier et critique littéraire japonais ;
 Hikaru Hayashi (1931-2012), musicien japonais ;
 Hiroyuki Hayashi (1973-), athlète japonais ;
 Honoka Hayashi (1998-), footballeuse japonaise ;
 Kaz Hayashi (1973-), catcheur japonais ;
 Ken-Ichi Hayashi, un carcinologiste japonais
 Kentaro Hayashi (1972-), footballeur japonais ;
 Kento Hayashi (1990-), acteur japonais ;
 Kyōko Hayashi (1930-), écrivaine japonaise ;
 Masumi Hayashi (1961-), criminelle japonaise ;
 Saki Hayashi (1995-), basketteuse japonaise
 Senjūrō Hayashi (1876-1943), responsable militaire et homme politique japonais ;
 Shigeo Hayashi (1918-2002), photographe japonais ;
 Tadahiko Hayashi (1918-1990), photographe japonais ;
 Takanobu Hayashi (1946-), photographe japonais ;
 Takenori Hayashi (1980-), footballeur japonais ;
 Takuto Hayashi (1982-), footballeur japonais ;
 Tomomi Hayashi (1971-), architecte nippo-estonien ;
 Toshiyuki Hayashi (1960-), joueur de rugby à XV japonais ;
 Yoko Hayashi (1983-), joueuse de volley-ball japonaise ;
 Yoshimasa Hayashi (1961-), homme politique japonais.

Astronomie 
 (4771) Hayashi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi